Oranger du Mexique est un nom vernaculaire donné en français à diverses plantes, notamment du genre Choisya, genre de la même famille que les orangers :

 Choisya ternata qui a des feuilles aux folioles régulières, ressemblant parfois à celles d'un oranger. Les folioles ont généralement une forme ovale ou lancéolée, il existe néanmoins des cultivars aux folioles en lanière.

 Choisya dumosa qui a les folioles de ses feuilles en lanières. Les marges sont irrégulières.

 Choisya katherinae.

Ce sont des buissons aromatiques à feuillage persistant et à fleurs blanches à rosées.

Flore (nom vernaculaire)
Rutaceae
Nom de plante ambigu